Крауч-Энд — район в Лондоне
 «Крауч-Энд» — рассказ Стивена Кинга
 «Крауч-Энд» — фильм по рассказу Стивена Кинга